«Противостоя́ние» () — американский девятисерийный мини-сериал, снятый по мотивам одноимённого романа Стивена Кинга. Его премьера состоялась 17 декабря 2020 года.

Сюжет 
Из секретной лаборатории правительства США на волю выбралась новая форма гриппа, и пандемия уничтожила 99 % всего человечества. Появился некий «чёрный человек», называющий себя Рэндаллом Флэггом, которого считают посланником дьявола. Он начинает собирать вокруг себя остатки человечества и размещается в Лас-Вегасе. Но есть и другие люди — те, кто следует за Матушкой Абагейл, женщиной ста восьми лет, которая призывает их к себе во снах, исполняя волю Бога. Собравшись в одном из американских провинциальных городков, эти люди организовывают «Свободную зону» и готовятся избавить мир от Флегга.

В ролях

Главные роли 
 Джеймс Марсден — Стю Редман
 Одесса Янг — Фрэнни Голдсмит
 Оуэн Тиг — Гарольд Лаудер
 Александр Скарсгард — Рэндалл Флэгг
 Вупи Голдберг — матушка Абагейл Фримантл
 Эмбер Хёрд — Надин Кросс
 Джован Адепо — Ларри Андервуд
 Генри Зага — Ник Андрос
 Нэт Вулфф — Ллойд Хенрид
 Ирен Бедард — Рэй Брентнер
 Брэд Уильям Хэнке — Том Каллен
 Грег Киннир — Глен Бейтман

Второстепенные роли 
 Дэниел Санжата — Кобб Эзра Миллер — Мусорный Бак
 Гордон Кормье — Джо Эйон Бэйли — Тедди Уайзак Кэтрин Макнамара — Джули Лоури Хэмиш Линклейтер — доктор Эллис Хизер Грэм — Рита Блейкмур Натали Мартинес — Дэйна Юргенс Фиона Дуриф — Женщина-крыса Клифтон Коллинз-младший — Бобби Терри Брайан Крэнстон — президент США'' (озвучивание, в титрах не указан)

Эпизоды

Производство 
Работа над проектом началась в 2019 году. Предполагаемой датой выхода всех девяти серий был 2020 год. Премьера состоялась 17 декабря.

Релиз 
Мини-сериал вышел 17 декабря 2020 года, новые серии выходили понедельно. В марте 2021 года Amazon Prime Video начал показывать сериал в ряде стран.

Домашние медиа 
16 июля 2021 года Paramount Home Media Distribution объявило о выходе сериала на Blu-ray 5 октября.

Приём 
Агрегатор-рецензий Rotten Tomatoes на основе 57 рецензий поставил сериалу рейтинг 56 %, Metacritic на основе 24 обзоров поставил сериалу 56 баллов из 100.

Примечания 

Экранизации произведений Стивена Кинга
Телевизионные мини-сериалы США
Телесериалы США, запущенные в 2020 году
Телесериалы США, завершённые в 2021 году